

Biologia 

Bovinos, subfamília de mamíferos;
Bos taurus, espécie de mamífero bovino.

Pessoas
Elena Bovina

Localidades

Bovina (Colorado)
Bovina (Texas)

Bovino (Foggia)

Desambiguação